Aumer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Aumer (* 1964), deutscher Schauspieler 

 Jean-Pierre Aumer (1774–1833), französischer Tänzer und Choreograf
 Joseph Aumer (1835–1922), deutscher Orientalist und Bibliothekar
 Peter Aumer (* 1976), deutscher Politiker (CSU), MdB
 Wilhelm Aumer (1883–1958), deutscher Beamter